Södra Åsum kan syfta på:

 Södra Åsums socken – en socken i Skåne
 Södra Åsums landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Södra Åsums församling –en församling i Lunds stift –2002
 Södra Åsums kyrka – en kyrkobyggnad i Södra Åsum från 1902
 Södra Åsums gamla kyrka  – en kyrkobyggnad i Södra Åsum från 1100-talet
 Södra Åsums distrikt – ett distrikt i Sjöbo kommun och Skåne län 2016